Александровский пост — прежние названия населённых пунктов на Дальнем Востоке России:

 Александровский пост — название (до 1926 года) города Александровск-Сахалинский на острове Сахалин.
 Александровский пост — прежнее название посёлка Де-Кастри к югу от устья реки Амур.